Maudling ist der Familienname folgender Personen:

 Jonny Maudling, englischer Komponist, Keyboard- und Schlaugzeugspieler
 Reginald Maudling (1917–1979), britischer Politiker